El Circuit d'Enzo i Dino Ferrari (conegut també com a Circuit d'Imola) està situat a la ciutat d'Imola (Itàlia).

S'hi celebren el Gran premi de San Marino de Fórmula 1 i GP2. Tot i ser un circuit en territori italià rep el nom de Gran Premi de San Marino perquè ja existia el Gran Premi d'Itàlia que es disputava al Circuit de Monza, i perquè el principat de San Marino és massa petit per acollir una competició d'aquestes característiques.

En el gran premi es fan un total de 62 voltes donant com a resultat un total de 305,609 km que recorren els monoplaces.

El circuit té una extensió de 4.933 m de pista.

Enzo i Dino Ferrari
Enzo i Dino Ferrari
Enzo i Dino Ferrari